Ben Foster puede referirse a:

Ben Foster (futbolista) (n. 1983), guardameta inglés.
Ben Foster (actor), actor estadounidense.
Ben Foster (compositor), compositor y conductor inglés, conocido por su trabajo en Doctor Who y Torchwood.